Simon je mužské jméno hebrejského původu, varianta jména Šimeón, a z něj vycházející příjmení a zeměpisné názvy. Simon může být:

Simon (příjmení)
 Simon (Šimon) Petr – apoštol Ježíše z Nazaretu

jiný význam
San Simon – zeměpisný název
Simon & Garfunkel – americká hudební dvojice

viz také
Simeon
Simone
Šimon

Mužská jména hebrejského původu